Colour – gruppo musicale pop britannico
 Colour – album di Andy Hunter del 2008
 Colour – album dei The Christians del 1990
 Colour – singolo di MNEK del 2018
 Colour Books – serie di libri pubblicati dalla IUPAC sulla nomenclatura chimica
 Colour Index – indice dei coloranti

Pagine correlate 
 Color